Tunica puede referirse a:
 Tunica o yoron, pueblo amerindio.
 Tunica, localidad estadounidense.
 Tunica Mert. & W.D.J.Koch(SUH), sinónimo del género de plantas Petrorhagia (Ser.) Link
 Tunica Ludw., sinónimo del género de plantas Dianthus L.

Con tilde puede referirse a:
 Túnica, una prenda de vestir.